Sivry ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Orte im französischen Sprachraum:

 französische Gemeinde Sivry im Département Meurthe-et-Moselle
 belgische Gemeinde Sivry-Rance in der Provinz Hennegau
 französische Gemeinde Sivry-Ante im Département Marne
 französische* Gemeinde Sivry-Courtry im Département Seine-et-Marne
 französische Gemeinde Sivry-la-Perche im Département Meuse
 französische Gemeinde Sivry-sur-Meuse im Département Meuse
 ehemalige französische Gemeinde Sivry-lès-Buzancy im Département Ardennes, heute Teil der Gemeinde Buzancy

Sivry ist der Name folgender Personen:
 Louis Poinsinet de Sivry, französischer Sprach- und Literaturwissenschaftler, Altphilologe und Dramatiker.